Tupilalik bezeichnet:
 Tupilalik (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tupilalik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tupilalik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland